

Mitologia
Metabo – italianizzazione del nome del re dei Volsci, Metabus

Aziende
Metabo – azienda tedesca di elettroutensili